Bours peut faire référence à :

Patronyme 
 Victor-Eugène Bours (1848-?), auteur de pièces de théâtre français.

Toponyme 
 Bours, commune française du Pas-de-Calais ;
 Bours, commune française des Hautes-Pyrénées.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France